Carrousel (album)
 Een draaimolen in een pretpark
 De stoomcarrousel, een attractie in de Efteling
 Carrouselrijden, een tak van de paardensport
 Carrousel (waterzuivering), een waterzuiveringsmethode ontwikkeld door advies- en ingenieursbureau DHV
Een carrouselconstructie; een circulaire constructie waarbij goederen, diensten of vorderingen op circulaire wijze van en naar dezelfde (vaak gerelateerde partijen) gaan, meestal met een frauduleus doel:
 Carrouselfraude (of ook wel btw-carrousel), fraude met de btw-afdracht. Door goederen telkens tussen dezelfde partijen te circuleren worden BTW-belastbare feiten gecreëerd. De voorbelasting wordt wel teruggevraagd maar de verschuldigde BTW niet afgedragen, waarna de fraudeurs verdwijnen met hun buit;
Onroerend goedcarroussel: een fraudeur zet een katvanger in om met gefingeerde inkomensgegevens een hypotheek af te sluiten en een (eveneens met gefingeerde gegevens overgewaardeerd) pand te kopen van de fraudeur die hierop een flinke winst boekt. Wanneer de katvanger in gebreke blijft en de bank executeert, koopt de fraudeur het pand zelf tegen de (fors lagere) executiewaarde en kan het spel zich met een nieuwe katvanger bij een andere bank herhalen;
De creatie van vorderingen tussen groepsmaatschappijen om de financiële positie gunstiger te doen lijken (window dressing, jaarrekeningenfraude);
Het opzettelijk tussen elkaar verhandelen van aandelen door dezelfde handelaren. Dit kan dienen om meer vergoeding aan klanten in rekening te kunnen brangen (churning), dan wel om kunstmatig de prijs op te drijven of de illusie te wekken dat een aandeel meer verhandeld wordt dan in werkelijkheid het geval is (marktmanipulatie).
Een kasrondje, het circuleren van liquide middelen tussen dezelfde vennootschappen, vaak met fiscale of soms frauduleuze motieven.
 Carrousel (applicatie), een touchscreenapplicatie voor het presenteren van data 
 Carrousel (bier), een Belgische biersoort
 Carousel (musical), een musical van Rodgers en Hammerstein (première in 1945)
 Carousel (film), een Amerikaanse film uit 1956 gebaseerd op de musical
 Carousel (1967), een tv-film uit 1967 eveneens gebaseerd op de musical
 Carrousel (band), een Nederlandse popgroep
 Carrousel (Logan's Run), een executiemethode uit de film en tv-serie Logan's Run 
 Carrousel (schip), een opslag voor flexibele pijpleidingen aan boord van een pijpenlegger

Parijs 
 Place du Carrousel, een plein in Parijs genoemd naar een militaire carrousel in 1662 
 Pont du Carrousel, een brug in Parijs over de Seine
 Arc de Triomphe du Carrousel (of Petit Arc de Tromphe), een triomfboog op de Place du Carrousel, nabij het Louvre
 Jardin du Carrousel, het oostelijk deel van de tuinen van de Tuilerieën